Сельское поселение Пожарское — упразднённое сельское поселение в составе Бабаевского района Вологодской области.
Центр — деревня Пожара.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Пожарский сельсовет.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3633-ОЗ, сельские поселения Борисовское, Пожарское и Центральное преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Борисовское с административным центром в селе Борисово-Судское.

География 
Расположено в северо-восточной части района. Граничит:
 на юге и западе с Борисовским сельским поселением,
 на востоке и севере с Вепсским национальным сельским поселением.

По территории муниципального образования протекают реки Шогда, Сенная, Лабокша, Маловский ручей.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входило 15 деревень.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Бабаевского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году